Provinzialstände ist der Name eines entweder ständischen oder repräsentativen Parlamentes auf der Ebene einer Provinz.

Beispiele:
 Provinziallandtag (Preußen)
 Provinzialstände (Dänemark)
 Provinzialstände (Frankreich)
 Provinciale Staten (Niederlande)

Siehe auch:
 Ständeversammlung 
 Landstände
 Landstandschaft
 Landtag (historisch)
 Ständestaat